Гривас () — греческая фамилия. Известные носители:
 Гривас, Георгиос (1897 или 1898—1974) — известный деятель борьбы за освобождение Кипра, руководитель организации ЭОКА, генерал греческой армии, ярый сторонник Эносиса.
 Гривас, Димитриос (1829—1889) — греческий генерал-лейтенант, политик, четырежды министр.
 Гривас, Евстратиос (род. 1966) — греческий шахматист, гроссмейстер.
 Гривас, Иоаннис (1923—2016) — греческий юрист, председатель Верховного суда Греции.
 Гривас, Теодорос (1797—1862) — греческий военачальник, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов и эпирского похода 1854 года, участник ряда гражданских войн.